Inge steht für:
 Inge, ein weiblicher und männlicher Vorname – siehe dort zu Namensträgern
 (2494) Inge, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Inge ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Inge (1906–1988), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Brandon Inge (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Inge (* 1955), britischer Bischof der Anglikanischen Kirche
 Peter Inge (1935–2022), britischer Politiker und Feldmarschall
 Samuel Williams Inge (1817–1868), US-amerikanischer Politiker
 William Inge (Richter) (um 1260 – vor 10. Mai 1322), englischer Richter
 William Inge (1913–1973), US-amerikanischer Dramatiker
 William Marshall Inge (1802–1846), US-amerikanischer Politiker
 William Ralph Inge (1860–1954), britischer Schriftsteller